Кукио има више значења:

 Општина Кукио (Халиско), општина у савезној држави Халиско у Мексику
 Кукио (Кукио, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику